Resi steht für:
 Therese (Vorname), Kurzform des weiblichen Namens – dort auch zu Namensträgerinnen

 (1371) Resi, Bezeichnung des Asteroiden Nummer 1371
 Resi (Apfel), eine mehrfachresistente rote Spätherbstapfelsorte, vgl. Liste der Apfelsorten
 Resi (Wein), eine autochthone Weißweinsorte des Schweizer Kantons Wallis
 eine Margarinen-Marke, Vereinigte Margarine-Werke Nürnberg
 das umgangssprachlich so bezeichnete Residenztheater in München
 das umgangssprachlich so bezeichnete Residenz-Café, das älteste Kaffeehaus in Weimar
 ein ehemaliges Tanzlokal mit Tischtelefonen und Rohrpost in der Berliner Hasenheide

Resi ist der Familienname folgender Personen:

 Ingerid Gjøstein Resi (1901–1955), norwegische liberale Politikerin und Frauenrechtlerin

RESI steht für 

 Reciprocal Space Investigator, Einkristalldiffraktometer für thermische Neutronen, Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz
 Race and Ethnic Studies Institute, ein Institut an der Texas A&M University
 RaumEntwicklung in Sachsen, Infoletter der Landesplanungsbehörde des Freistaates Sachsen

Siehe auch:
 Resie, Resy, Rhesi

RESI